Aelita peut désigner :
 Aelita, un roman d'Alexeï Nicolaïevitch Tolstoï ;
 Aelita, un film muet de science-fiction soviétique de Yakov Protazanov (1924), adaptation du roman de Tolstoï ;
 Aelita, un synthétiseur soviétique des années 80.

Homonymie de titre